A décima quarta temporada de Family Guy começou a ser exibida no canal FOX dos Estados Unidos em 27 de Setembro de 2015 e acabou em 22 de Maio de 2016 com 20 episódios.A série segue a disfuncional família Griffin , que tem como membros o pai Peter , a mãe Lois ,a filha Meg ,o filho Chris , o bebê Stewie e o cão da família Brian , que residem em sua cidade natal de Quahog.

Episódios 
Atenção a Parte a seguir contem SPOILERS

</onlyinclude>

Temporadas de Family Guy
Temporadas de séries de televisão de 2015
Temporadas de séries de televisão de 2016